Luis Molina – rugbista a 15 argentino
Luis Pedro Molina – calciatore guatemalteco
Luis de Molina –  teologo, giurista e gesuita spagnolo